В районе аэропорта Внуково происходило три катастрофы самолётов Ил-14
 14 июня 1957 года — катастрофа самолёта Польских авиалиний (произошла в 5 км от аэропорта)
 4 ноября 1957 года — катастрофа самолёта правительства Румынии
 23 октября 1959 года — катастрофа советского самолёта (Азербайджанское УГА)